Spojení písmen W a U může mít různé významy:

 jazyk Wu – dialekt čínštiny
 Království Wu
 Satori, Wu (čchan) – poznání, osvícení (cíl duchovní praxe Zen Buddhismu)
 Wu (příjmení) – čínské příjmení